Keilholz ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Georg Keilholz (1930–2001), deutscher Politiker (CSU)
 Heiko Stuarth Keilholz (* 1960), deutscher Unternehmer
 Heinrich Keilholz (1908–1981), deutscher Akustiker und Bühnentechniker
 Otto Keilholz (1891–1966), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Richard Keilholz (1873–1937), Schlesischer Heimatforscher